Williams-Syndrom steht für:
 Williams-Beuren-Syndrom, eine genetisch bedingte Besonderheit
 Williams Syndrome, Pseudonym des niederländischen DJs Bas Oskam